Norwegian Wood (This Bird Has Flown), een nummer van The Beatles.
Norwegian Wood (roman), een roman van de Japanse auteur Haruki Murakami.
Norwegian Wood (film), de verfilming van Murakami's boek door Trần Anh Hùng.